Fabio Zaganin (São Paulo, 28 de janeiro de 1970) é um contrabaixista e compositor brasileiro, conhecido por ter tocado na banda Taffo, além de ser professor do Instituto de Baixo e Tecnologia (IB&T).

Em 2008, figurou na 60a posição dos melhores baixistas do brasil, em uma lista elaborada pelo site Brazuca Bass.

Em 2011, lançou seu primeiro trabalho solo - intitulado "Rumble Fish".

Discografia

Solo 
 2011 - Rumble Fish

Ligações externas
Página oficial
Aulas

Contrabaixistas do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo